

Classifica

Incontri

Classifica marcatori
3 reti

 John Aldridge
 Tony Cascarino

2 reti

 Gary Lineker (1 rig.)
 John Byrne
 Niall Quinn
 Ryszard Tarasiewicz

1 rete

 Peter Beardsley
 Lee Dixon
 David Platt
 Alan Smith
 Dennis Wise
 Paul McGrath
 David O'Leary
 Andy Townsend
 Piotr Czachowski
 Dariusz Dziekanowski
 Jan Furtok
 Roman Kosecki
 Roman Szewczyk
 Jan Urban
 Riza Çalimbay (1 rig.)

Note

Voci correlate 
 Campionato europeo di calcio
 Campionato europeo di calcio 1992

Collegamenti esterni
 

 Q